Ternant puede referirse a: 

 Ternant, comuna francesa situada en Charente Marítimo; 
 Ternant, comuna francesa situada en Côte-d'Or; o
 Ternant, comuna francesa situada en Nièvre.